Albert (Wojciech) Szeliga Potocki (ur. 1801, zm. 1848 lub 1853) – polski pamiętnikarz, podróżnik, pułkownik wojsk rosyjskich i zesłaniec polityczny. 
 Wojciech Potocki (ur. 1956/1957, zm. 2020) – polski dziennikarz, redaktor naczelny.